Oltre al suo impegno con i We Are the In Crowd, è anche manager degli Against the Current, il gruppo di cui fa parte suo fratello Will.

Discografia

Album in studio
2011 - Best Intentions
2014 - Weird Kids

EP
2010 - Guaranteed to Disagree